Заздравных — фамилия.
 Заздравных, Валентина Михайловна (род. 1954) — советская хоккеистка на траве.
 Заздравных, Валерий Петрович (род. 1963) — советский и российский футболист, тренер.